Andreas Müller puede referirse a las siguientes personas:

Andreas Müller, futbolista alemán;
Andreas Müller, ciclista austríaco;
Andreas Müller, pintor alemán.